Dit is een lijst met voor zover bekend de ministers van Buitenlandse Zaken van Tsjaad:

Tsjadische
Politiek in Tsjaad
Ministers